Енергетик — працівник енергетичної галузі
 Енергетик — розмовна назва енергетичного напою
 «Енергетик» — футбольна команда з міста Бурштин, Україна
 «Енергетик» — футбольна команда з міста Нетішин, Україна
 «Енергетик» — назва футбольного клубу «ЦСКА-Памір» (Душанбе) у 1960—1969 роках
 «Енергетик» — палац культури у Прип'яті, Україна

Енергетик — селище, Великоустюзький район, Вологодська область
 Енергетик — село, Нефтекамський міський округ, Башкортостан
 Енергетик — селище, Новоорський район, Оренбурзька область